Пірузян Арам Сергійович (10 лютого 1907, місто Баку, тепер Азербайджан — 2 жовтня 1996, місто Москва, Російська Федерація) — радянський державний діяч.
 Пірузян Лев Арамович — вчений у галузі медичної біофізики, фізіології, академік РАН, 2000